Хлыново — упразднённая деревня на территории поселения Щаповское Троицкого административного округа Москвы (до 1 июля 2012 года находилась на территории Подольского района Московской области).

История 
В XIX веке деревня Хлыново входила в состав Дубровицкой волости Подольского уезда. В 1899 году в деревне проживало 134 человека.

В советское время и до момента упразднения деревня Хлыново относилась к Щаповскому сельскому округу. С 2000-х годов не значится в официальных документах в качестве населённого пункта, а только как СНТ.

Расположение 
Деревня Хлыново расположена примерно в 46 км к юго-западу от центра Москвы. Ближайшие населённые пункты — деревни Батыбино, Дмитрово и Костишово. Неподалёку от деревни протекает река Моча.

Примечания 

Поселение Щаповское
Исчезнувшие населённые пункты Московской области
Населённые пункты, упразднённые в 2002 году